Zərdab (Zardab) bezeichnet

 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Zərdab (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Zərdab (Rayon)